SYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stykkishólmur (Islanda)